Alphonso ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Alphonso, Earl of Chester (1273–1284), englischer Königssohn
 Herbert Alphonso (1930–2012), indischer Jesuitenpriester
 Roland Alphonso (1931–1998), jamaikanischer Tenorsaxofonist

Don Alphonso ist das Pseudonym von:
 Rainer Meyer (* 1967), deutscher Journalist und Blogger

Siehe auch:
 Alfonso